Table des caractères Unicode U+16F00 à U+16F9F.

Miao (ou Pollard) (Unicode 6.1) 
Caractères utilisés pour l'.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (16000-16FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
   Miao, table sur le site Unicode.

016F0